Deformation steht:
 im Allgemeinen für die Formänderung durch das Einwirken äußerer Kräfte, siehe Verformung.
 in der Medizin für die Fehlformung eines Organs, siehe Fehlbildung.
in der Kernphysik für die kritische Deformation des Atomkern, siehe Kernspaltung.
in der Geologie für die Erdkrustenbewegungen, siehe Geodynamik.